Ибах (Шварцвальд) — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
 Ибах (Швиц) — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Швиц.